Rolls-Royce:
 Rolls-Royce Limited — британская компания, с 1906 года производившая автомобили (до 1971 г.) и авиадвигатели (до 1987 г.).

 Rolls-Royce plc — британская компания, с 1987 г. специализирующаяся на авиационных двигателях и силовых установках для судов и промышленности.
 Rolls-Royce Motors — подразделение компании Vickers, выпускавшее автомобили представительского класса в 1971—1998 гг.
 Rolls-Royce Motor Cars — подразделение компании BMW с 1998 г., выпускающее автомобили представительского класса.
 Rolls-Royce — пулемётный бронеавтомобиль вооружённых сил Великобритании.
 «Rolls-Royce» — песня российских хип-хоп-исполнителей Тимати, Джигана и Егора Крида.

См. также 
 
 Роллс